František Novotný (ur. 1957) – czechosłowacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1979/1980, kiedy zajął 96. miejsce w klasyfikacji generalnej. Tylko raz zdobył punkty PŚ – 10 lutego 1980 zajął 14. miejsce w konkursie we francuskim St. Nizier.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: 96

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1957